Amt Frankenberg hießen folgende Territorien:

 das Amt Frankenberg mit der Stadt Frankenberg (Eder) im Kurfürstentum Hessen
 das Amt Frankenberg-Sachsenburg (auch: Amt Frankenberg mit Sachsenburg) mit der Stadt Frankenberg/Sa. im Kurfürstentum Sachsen
 das Amt Frauenbreitungen in Thüringen vor 1525